Lherm ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Lherm (Haute-Garonne)
 Lherm (Lot)